La réflexivité est une notion apparaissant dans plusieurs domaines.
 Réflexivité en mathématiques : propriété d'être une relation réflexive
 Réflexivité en informatique
 Réflexivité en grammaire
 Réflexivité en sociologie et en anthropologie